Famo (motorfietsenmerk), een historisch Duits merk van motorfietsen
Famo (tractormerk), een Duits merk van landbouwtractoren en rupsvoertuigen